Тейн:

 Тейн Пэ Мьин (1914—1978) — бирманский журналист, революционер и политический деятель.
 Тейн Сейн (род. 1945) — премьер-министр Мьянмы с 2007 года.